Holland Township (New Jersey)
Holland Township (Missouri)
Holland Township (Illinois)